Азалия:

 Азалия — собирательное название некоторых красивоцветущих биологический вид растений из рода Rhododendron.
 Азалия 'Golden Lights' — сорт листопадных рододендронов (азалий), сложного гибридного происхождения из серии сортов с высокой зимостойкостью ().
 «Азалия» — семейство авиационных станций, радиоэлектронного подавления групповой защиты.
Персоналии
 Игги Азалия (настоящее имя: Аметист Амелия Келли; род. 1990) — австралийская хип-хоп-исполнительница, автор песен.
 Азалия Ивановна Долго́ва (род. 1937) — российский учёный-юрист, криминолог, доктор юридических наук, профессор Академии ФСБ России.
 Азалия (Аза) Владимировна Лихитченко (род. 1937) — советская телеведущая, народная артистка РСФСР.
 Азалия Наилевна Сагитова (род. 1997) — российская спортсменка (шашки).

См. также 
 Азалия-Парк (Флорида)